Charles Koppelman (1940-2022), musicien, producteur de musique et homme d'affaires américain. 
 Solomon Kopelman (1881-1944), éditeur russe et rédacteur de revues, copropriétaire, avec Zinovi Grjebine de la maison d'édition Chipovnik (1906—1922).

Homonymie de patronyme
Patronyme germanique
Patronyme juif